Mirafuentes kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Capulhuac (kommunhuvudort), Morelos,

Spanien 

 Mirafuentes (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar